De Grand Prix-wegrace van Thailand 2019 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 6 oktober 2019 op het Chang International Circuit nabij Buriram, Thailand.

In de MotoGP werd Marc Márquez tot kampioen gekroond door de race te winnen, wat genoeg was om voldoende voorsprong te verkrijgen op zijn laatste concurrent Andrea Dovizioso, die als vierde finishte.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Jakub Kornfeil werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde. Tevens kreeg hij hiervoor drie seconden tijdstraf, net als Makar Yurchenko en Sergio García. Deniz Öncü kreeg een tijdstraf van 43 seconden. Andrea Migno en Arón Canet werden niet geklasseerd omdat zij in de pitstraat over de finishlijn kwamen.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Thailand